Цей перелік інтегралів (первісних функцій) експоненціальних функцій. У кожному разі до первісної може бути додана константа, але тут вона пропущена для скорочення запису. Для повнішого переліку інтегралів дивись Таблиця інтегралів та підрозділи у таблиці внизу.

 

 

  for 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( є функцією помилок)

де  

 
 де

Визначені інтеграли 

  for , що є серднім логарифмічним

 (інтеграл Гауса, див також інтеграли, що пов'язані з Гамма-фунцією)

 (див. Інтеграл від функції Гауса)

 (де !! означає подвійний факторіал)

 (де  є модифікованою функцією Бесселя першого роду)

Джерела 

 V. H. Moll, The Integrals in Gradshteyn and Ryzhik
 

Показникові функції
Експоненціальні функції
Математичні списки